Longzhou bezeichnet:

Longzhou (龙州县), Kreis der Stadt Chongzuo im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
Longzhou (Longzhou) (龙州镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in Guangxi, China
Longzhou (Xingtang) (龙州镇), Großgemeinde im Kreis Xingtang in der chinesischen Provinz Hebei
Longzhou (Jingbian) (龙洲乡), Gemeinde im Kreis Jingbian in der chinesischen Provinz Shaanxi
Longzhou (Longyou) (龙洲街道), Straßenviertel im Kreis Longyou in der chinesischen Provinz Zhejiang